Dieser Artikel behandelt die serbische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Serbien nahm zum dritten Mal an der Endrunde teil. Nach Niederlagen gegen Brasilien (0:2) und die Schweiz (2:3) sowie einem Remis gegen Kamerun (3:3) schied die serbische Mannschaft mit nur einem Punkt als Gruppenletzter bereits in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Katar. Dabei setzten sich die Serben, die bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 nicht dabei waren, gegen Portugal durch.

Spiele 

Serbien traf in der Gruppe A auf Europameister Portugal, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan. In den acht daraus entstandenen Begegnungen trug die serbische Mannschaft sechs Siege davon und spielte zweimal remis. Die direkte Qualifikation gelang den Serben erst am letzten Spieltag durch ein 2:1 in Portugal. Dabei gerieten die Serben schon in der zweiten Minute in Rückstand, konnten aber in der 33. Minute durch Kapitän Dušan Tadić ausgleichen, wodurch beide punktgleich waren, die Portugiesen aber die bessere Tordifferenz hatten. Das entscheidende Tor erzielte Aleksandar Mitrović in der 90. Minute. Die Serben kassierten die meisten Tore (9) von allen direkt qualifizierten europäischen Mannschaften.

Nationaltrainer Dragan Stojković, der erst vor der Qualifikation das Amt übernommen hatte, setzte in der Qualifikation 26 Spieler ein. Nur Kapitän Dušan Tadić,
Filip Kostić, Aleksandar Mitrović und Dušan Vlahović kamen in allen acht Spielen zum Einsatz. Am häufigsten im Tor stand Predrag Rajković (6×). 17 Spieler kamen in mindestens der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Strahinja Pavlović (7 Spiele) musste einmal zwangsweise nach der zweiten Gelben Karte und Nikola Milenković (5 Spiele) musste nach einer Roten Karte pausieren.

Bester Torschütze der Serben, die in jedem Spiel mindestens ein Tor erzielten, war Aleksandar Mitrović mit acht Toren, vier Tore erzielte Dušan Vlahović. Vier weitere Spieler erzielten zwei bzw. ein Tor. Kein Spieler erzielte in einem Qualifikationsspiel sein erstes Länderspieltor.

Auf Einladung der UEFA spielte WM-Gastgeber Katar in der europäischen Qualifikation mit, um Wettkampfpraxis sammeln zu können. Dafür wurden die Katarer der Gruppe mit Portugal und Serbien zugeteilt. Die Spiele gegen Katar fanden alle in Europa als Freundschaftsspiele statt und gingen daher nicht in die Wertung ein. Die Serben gewannen diese Spiele mit 4:0 im ungarischen Debrecen und in Belgrad. Dabei kamen die Torhüter Mile Svilar und Vanja Milinković-Savić zu ihrem Länderspieldebüt und Saša Lukić erzielte sein erstes Länderspieltor (im 23. Länderspiel).

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 

Anmerkung: Die zweitplatzierten Portugiesen qualifizierten sich für die Play-offs für die WM.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23.

Spiele 

Anmerkungen

Kader 
Die Tabelle führt die 26 Spieler auf, die in den serbischen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 berufen wurden.

 Stand der Leistungsdaten: 18. November 2022, nach dem Spiel gegen Bahrain.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war Serbien Topf 3 zugeordnet und konnte daher in eine Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Rekordweltmeister Brasilien, Vizeweltmeister Kroatien, Deutschland oder Gastgeber Katar gelost werden. Serbien trifft in der Gruppe G wie 2018 auf Brasilien und die Schweiz sowie erstmals bei einer WM auf Kamerun. Gegen Brasilien und die Schweiz verloren die Serben 2018. Eine der Vorgängermannschaften Jugoslawien traf aber auch in ihrem ersten WM-Spiel 1930 auf Brasilien und gewann mit 2:1. In den Vorrunden 1950 (0:2), 1954 (1:1 n. V.) und 1974 (0:0) gab es weitere WM-Spiele zwischen beiden. Insgesamt gab es 14 Spiele gegen Brasilien, von denen zwei gewonnen wurden und je sechs remis endeten oder verloren wurden. Zudem gibt es eine Niederlage der Serben gegen Brasilien. Auch gegen die Schweiz gab es bereits ein WM-Spiel der Jugoslawen: 1950 gewannen sie in der Vorrunde 3:0. Von insgesamt neun Spielen gegen die Schweiz gewannen die Jugoslawen fünf und spielten je zweimal remis bzw. verloren. Die Serben spielten dagegen selber nur bei der WM 2018 gegen die Schweiz, als Staatenverbund mit Montenegro dagegen viermal (1 Sieg, 3 Remis).  Gegen Kamerun gab es nur ein Freundschaftsspiel in der Vorbereitung auf die WM 2010, das die Serben mit 4:3 gewannen.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe G

Einzelnachweise 

2022
Serbien